Тезоатлан де Сегура и Луна има више значења:

 Општина Тезоатлан де Сегура и Луна (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тезоатлан де Сегура и Луна (Тезоатлан де Сегура и Луна, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику